Sympozjum Wilga – coroczne spotkanie doktorantów i magistrantów uczelni technicznych w kraju i młodych uczonych z zagranicy oraz ich opiekunów naukowych. Organizowana jest w dwóch edycjach: styczniowej na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, i majowej w Wildze pod Warszawą.Od roku 1996 w sympozjum wzięło udział ponad 5000 młodych uczonych z kraju i zagranicy (2015). Opublikowano ponad 2000 artykułów w czasopismach naukowych. Sprawozdania z Sympozjum Wilga są publikowane w czasopismach Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, International Journal of Electronics and Telecommunications PAN, IEEE Region 8 News.

Patronat 
Patronat nad doktoranckim sympozjum naukowym sprawują: Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polska Sekcja Instytutu IEEE i Politechnika Warszawska. Sympozjum jest organizowane we współpracy z Sekcją Europejską The International Society for Optical Engineering. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Sympozjum jest profesor Ryszard Romaniuk.

Forma i zakres tematyczny 
Oficjalnym językiem sympozjum jest angielski.
Artykuły są w pełni recenzowane i publikowane w ogólnoświatowej serii wydawniczej Proceedings of SPIE oraz w internetowych bazach publikacji naukowych MySPIE, IEEE eXplore (wymagany login) i AIP – American Institute of Physics.

Sympozjum gromadzi corocznie (podczas edycji majowej) kilkuset młodych uczonych z kraju i całej Europy. Wielu z nich przyjeżdża ze swoimi opiekunami naukowymi.

Sympozjum WILGA posiada kilkanaście głównych obszarów tematycznych. Historycznie pierwszym była Inżynieria Internetu i Fotonika. Ogólnie, Sympozjum WILGA obejmuje zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne w następujących aspektach: modelowanie, algorytmy, symulacje, sprzęt, oprogramowanie, pomiary, zastosowania, wdrażanie, eksploatacja.

Sesje tematyczne są organizowane przez czołowych ekspertów z kraju i zagranicy. Sesje zaczynają się tutorialem
na bardzo aktualny temat naukowy wygłaszanym przez eksperta a treść sesji jest wypełniona przez prezentacje prac doktorskich i magisterskich. Sympozjum Wilga zdobyło sobie wysoką renomę w kraju i Europie oraz Regionie 8 Instytutu IEEE.

Obszar tematyczny: inżynieria Internetu, eksperymenty fizyki wysokiej energii, astronomia, astrofizyka cząstek elementarnych, technika akceleratorowa, odkrywanie wiedzy z wielkich baz danych, technika FPGA/VHDL/DSP, terabitowa transmisja optyczna, technika światłowodowa, technika terahercowa.

Linki zewnętrzne 
Projekty i publikacje związane z Sympozjum Wilga:
 Strona Internetowa projektu europejskiego EuCARD
 Strona Internetowa projektu europejskiego CARE
 Strona Internetowa projektu Pi-of-the-Sky
 
 Strona Internetowa projektu POLFEL
 Strona Internetowa projektu E-XFEL
 International Journal of Electronics and Telecommunications
 Proceedings SPIE

Konferencje naukowe
Imprezy informatyczne
Społeczność techniczna